Het Roodenburgerdistrict in Leiden kent 122 gemeentelijke monumenten; hieronder een overzicht.

Burgemeesterswijk
De Burgemeesterswijk kent 40 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
|}

Cronestein
Cronestein kent 4 gemeentelijke monumenten:
 

 

 

 

 

|}

Meerburg
Meerburg kent 4 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 
|}

Rijndijkbuurt
De Rijndijkbuurt 39 gemeentelijke monumenten:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Roomburg
Roomburg kent 5 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

|}

Tuinstadwijk
De Tuinstadwijk kent 30 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Zie ook
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Leiden
 Lijst van rijksmonumenten in Roodenburgerdistrict

 Roodenburgerdistrict
Leiden Roodenburgerdistrict